Острова Ясава — архипелаг в Фиджи.
 Ясава — остров в составе островов Ясава.